Джеффри ДеМанн (, род. 25 апреля 1947 года, Буффало, штат Нью-Йорк, США) — американский актёр театра, кино и телевидения. Известен по ролям второго плана в фильмах «Попутчик», «Зелёная миля», «Мгла» и др.. В 1995 году снялся в телефильме «Гражданин Икс», в роли серийного убийцы Андрея Чикатило, эта роль принесла ему награду «CableACE Award» и номинацию на «Эмми» в категории «Лучший актёр второго плана».

Биография 
Джеффри родился в 1947 году в г. Буффало, штат Нью-Йорк в семье Виолет и Джеймса ДеМанн. В семидесятые годы уехал в Англию, где практиковался на сцене знаменитого театра Олд Вик. При возвращении в США присоединился к Королевской Шекспировской компании и принял участие в многочисленных спектаклях. В кино известен ролями в фильмах режиссёра Фрэнка Дарабонта и тем что снимался в экранизациях произведений Стивена Кинга больше чем кто-либо другой из актёров. С 2010 по 2012 год был задействован в основном актёрском составе телесериала «Ходячие мертвецы» — ещё одном проекте Фрэнка Дарабонта.

Им также были озвучены аудиокниги «Ловец снов» и «Парень и Колорадо»

С 1974 года женат на Энн Секжер (), имеет двоих детей, дочь Хизер и сына Кевина, с которым вместе снялись в фильме «Мажестик».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 FilmReference

Выпускники Юнион-колледжа